Jules Evarist Van Biesbroeck (1848-1920) - Belgische kunstenaar
 Jules Pierre Van Biesbroeck (1873-1965)- Belgische kunstenaar